Skittjärn kan syfta på:
Skittjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Skittjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,

Se även
Paskalamm

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn